— 91-й император Японии, правивший с 6 марта 1274 по 27 ноября 1287 года. Имя — Ёхито. Прозвание — Гоуда-но-ин. Буддийские монашеские имена — Конгосэй, Дайкакудзидэн.
Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Уда II»)

Жизнеописание 
В его правление страна пережила две попытки монгольского вторжения.

В 1287 году бакуфу в результате интриг ушедшего в монастырь родного дяди императора, Го-Фукакуса, вынудило Го-Уда отречься от престола в пользу своего двоюродного брата (сына Го-Фукакуса) Фусими.

В 1307 году у Го-Уда умерла жена, Юги Монъин. После этого император ушёл в буддийские монахи и оставил след в культуре и религии Японии, в частности, оказав поддержку крупному учителю как в буддизме, так и в литературном творчестве, иммигранту из Китая Ишань Инину.

Впоследствии двое из его сыновей были императорами Японии, вступив на престол при жизни отца, ставшего таким образом «императором-монахом»: император Го-Нидзё и император Го-Дайго.

Девизы правления 

Император правил под следующими девизами:
 Бунъэй (1264—1275)
 Кэндзи (1275—1278)
 Коан (1278—1288)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сокровища Дайкакудзи: протрет Го-Уда и его завещание. Национальный музей Киото.
 

 10
Буддийские монахи